Улица Залесского (прежде Клиническая) — улица в Заельцовском районе Новосибирска. Начинается от улицы Дуси Ковальчук, идёт на северо-запад и заканчивается, образуя перекрёсток с улицами Северной и Анодной. К улице Залесского также примыкают улицы Территория горбольницы, Медкадры и Даргомыжского.

Название 
Улица названа в честь Григория Залесского, доктора медицинских наук, профессора и основоположника сибирской научной и клинической школы терапевтов.

Архитектура 
 Окружная больница (Горбольница) — комплекс зданий в стиле конструктивизма, построенный в 1930—1937 годах. Здания больницы привели в восторг Роберта Байрона, известного британского путешественника и писателя, который сделал несколько фотоснимков комплекса.

 Главный корпус НИИЖТа — здание в стиле классицизма, построенное в 1955 году, расположено на углу улиц Дуси Ковальчук и Залесского. Архитектор — В. С. Масленников.

Организации 
 Сибирский государственный университет путей сообщения
 Новосибирский государственный медицинский университет
 Новосибирский медицинский колледж
 Городская клиническая больница № 1
 Клиника иммунопатологии
 Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области

Галерея

Примечания 

Улицы Заельцовского района Новосибирска
Улицы Новосибирска
Улицы Новосибирска, названные в честь людей